West Park kan syfta på följande platser:

USA 

 West Park (park i USA, Louisiana), Beauregard Parish, 
 West Park (park i USA, Arkansas), Phillips County, 
 West Park (park i USA, Delaware), Sussex County, 
 West Park, Florida, ort, Broward County, 
 West Park (park i USA, Kansas), Rice County, 
 West Park (park i USA, Tennessee), Davidson County, 
 West Park (park i USA, Texas, Hidalgo County), 
 West Park (park i USA, Texas, Orange County), 
 West Park (park i USA, Texas, Tarrant County), 
 West Park (park i USA, Connecticut), Fairfield County, 
 West Park (park i USA, Iowa, Cerro Gordo County), 
 West Park (park i USA, Iowa, Henry County, lat 41,15, long -91,67), 
 West Park (park i USA, Illinois, Cook County, lat 42,01, long -87,85), 
 West Park (park i USA, Illinois, Cook County, lat 42,04, long -87,91), 
 West Park (park i USA, Illinois, Henry County, lat 41,24, long -89,93), 
 West Park (park i USA, Illinois, Lake County, lat 42,26, long -87,85), 
 West Park (park i USA, Illinois, Lake County, lat 42,29, long -87,89), 
 West Park (park i USA, Illinois, McHenry County), 
 West Park (park i USA, Illinois, Rock Island County), 
 West Park (park i USA, Illinois, Warren County), 
 West Park (park i USA, Illinois, Will County), 
 West Park (park i USA, Michigan, Washtenaw County), 
 West Park (park i USA, Minnesota, Brown County), 
 West Park (park i USA, Minnesota, Isanti County), 
 West Park (park i USA, Minnesota, Kandiyohi County), 
 West Park (park i USA, Ohio, Stark County, lat 40,79, long -81,39), 
 West Park (park i USA, Ohio, Stark County, lat 40,82, long -81,39), 
 West Park (park i USA, Pennsylvania, Allegheny County), 
 West Park (park i USA, Pennsylvania, Lehigh County), 
 West Park (park i USA, Wisconsin, Racine County), 
 West Park (park i USA, Wisconsin, Washington County), 
 West Park (park i USA, Arizona), Pinal County, 
 West Park (park i USA, Kalifornien, Imperial County), 
 West Park (park i USA, Kalifornien, Kern County, lat 35,36, long -119,06), 
 West Park (park i USA, Kalifornien, Kern County, lat 35,13, long -118,46), 
 West Park (park i USA, Kalifornien, Sonoma County), 
 West Park, Kalifornien, ort, Fresno County, 
 West Park (slätt i USA, Utah, Utah County), 
 West Park (park i USA, Idaho), Cassia County, 
 West Park (park i USA, Nebraska, Chase County), 
 West Park (park i USA, Nebraska, Keith County), 
 West Park (park i USA, Nebraska, Lincoln County), 
 West Park (slätt i USA, Utah, Duchesne County), 

Robotskapade USAförgreningar